Благода́тный переу́лок — название переулков.

 Благодатный переулок — переулок в Липецке (Ссёлки).
 Благодатный переулок — бывший переулок в Санкт-Петербурге, ныне часть Благодатной улицы.

См. также 
 Благодатная улица
 Ново-Благодатный переулок — бывший переулок в Ленинграде, ныне часть Благодатной улицы